Electronic Entertainment Expo 2018 (сокр. E3 2018) — 24-я выставка электронных развлечений Electronic Entertainment Expo, которая проходила с 12 по 14 июня 2018 года в Los Angeles Convention Center.

Пресс-конференции

Electronic Arts 
Пресс-конференция EA состоялась 9 июня в 11:00 по местному времени (21:00 МСК). Игры, о которых шла речь на конференции: Battlefield V, FIFA 18 и FIFA 19, Star Wars Jedi: Fallen Order, Star Wars Battlefront II, Unravel Two, Sea of Solitude, NBA Live 19, Madden NFL 19, Command & Conquer: Rivals и Anthem. Также EA анонсировала обновление платформы Origin с введением премиум-подписки, которая позволит играть в некоторые продукты раньше даты их официального релиза, а также поддержку облачного игрового процесса.

Xbox (Microsoft) 
Microsoft провела свою пресс-конференцию 10 июня 2018 года в 23:00 по МСК в Microsoft Theater. Ранее вице-президент игрового направления Microsoft Фил Спенсер заявил, что в пресс-конференции Microsoft будут положительные изменения. Во время презентации было упомянуто около 50-ти игр, в том числе: Halo Infinite, Ori and the Will of the Wisps, Sekiro: Shadows Die Twice, Fallout 76, The Awesome Adventures of Captain Spirit, Crackdown 3, Nier: Automata, Metro Exodus, Kingdom Hearts III, Sea of Thieves, Battlefield V, Forza Horizon 4, We Happy Few, PlayerUnknown's Battlegrounds, Tales of Vesperia, Tom Clancy’s The Division 2, Shadow of the Tomb Raider, Session, Black Desert Online, Devil May Cry 5, Cuphead, Tunic, Jump Force, Dying Light 2, Battletoads, Just Cause 4, Gears Pop, Gears Tactics, Gears 5 и Cyberpunk 2077.

Фил Спенсер также подтвердил, что Microsoft Studios приобрела такие студии, как Undead Labs, Playground Games, Ninja Theory и Compulsion Games, а также основала новую студию The Initiative.

Bethesda 
Bethesda Softworks провела свою пресс-конференцию 11 июня в 4:30 по МСК. Игры, о которых шла речь на конференции: Rage 2, The Elder Scrolls: Legends, The Elder Scrolls Online, Doom Eternal, Quake Champions, Prey, Wolfenstein II: The New Colossus, Wolfenstein: Youngblood, Wolfenstein: Cyberpilot, Fallout 76, Fallout Shelter, The Elder Scrolls: Blades, Starfield и The Elder Scrolls VI.

Devolver Digital 
Devolver Digital провела свою пресс-конференцию 11 июня в 20:00 по местному времени (6:00 МСК). Как и на Electronic Entertainment Expo 2017 за год до этого, «пресс-конференция» Devolver Digital представляла собой заранее отснятый сатирический видеоролик, высмеивающий саму выставку Electronic Entertainment Expo и вирусный маркетинг; компанию вновь представлял вымышленный персонаж, сыгранный актрисой Марией Зук — «директор по синергии Нина Стразерс». В число представленных компанией игр вошли Scum, My Friend Pedro и Metal Wolf Chaos XD.

Square Enix 
Square Enix провела свою пресс-конференцию 11 июня в 20:00 МСК.

Ubisoft 
Ubisoft провела свою пресс-конференцию 11 июня в 13:00 по местному времени (23:00 МСК). Были представлены готовящиеся к релизу новинки, включая Just Dance 2019, Beyond Good & Evil 2, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Trials Rising, Tom Clancy’s The Division 2, Mario + Rabbids Kingdom Battle, Skull & Bones, Transference, Starlink: Battle for Atlas, For Honor, The Crew 2 и Assassin’s Creed Odyssey.

PC Gaming Show 
Издательство PC Gamer запустило мероприятие PC Gaming Show 11 июня в 15:00 по местному времени (12 июня 1:00 МСК). Во время шоу проходили презентации различных игровых издателей и разработчиков, включая Sega, Square Enix, Crytek, Double Fine Productions, Hi-Rez Studios, Skydance Media, Digital Extremes, Raw Fury, Klei Entertainment, Modern Storyteller, tinyBuild, Cloud Imperium Games, Starbreeze и 505 Games.

PlayStation (Sony) 
Sony провела свою пресс-конференцию 11 июня в 18:00 по местному времени (12 июня 4:00 МСК). В этом году компания вновь демонстрировала своё мероприятие в небольшом количестве кинотеатров. В ответ на критику прошлых лет, утверждавшую что Sony слишком много времени уделяет коротким игровым трейлерам, конференция этого года предоставила более глубокое погружение в игры, о которых зашла речь. Основной фокус был сделан на The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, Death Stranding и Spider-Man.

Nintendo 
Nintendo провела свою пресс-конференцию 12 июня в 20:00 МСК.

Список игр 
Ниже представлен список значимых игр, представленных разработчиками и издательствами на E3 2018.

Примечания 

Electronic Entertainment Expo
Июнь 2018 года
2018 год в Калифорнии